

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Marie-Angèle Hermitte est docteur en droit ;
 Antoine-Hippolyte Hermitte de Maillanne, (1745-1790), Conseiller au Parlement de Provence ;

Homonymie
Homonymie de patronyme